Сочи 1981 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир проходил в августе — сентябре 1981 г.

В турнире участвовали 16 шахматистов: 9 советских (4 гроссмейстера, 2 международных и 3 национальных мастера) и 7 иностранцев (2 гроссмейстер, 4 международных и 1 национальный мастер).

Соревнование проходило в острой борьбе. Исход турнирной гонки во многом решило то, как участники, боровшиеся за победу, сыграли против тех, кто занял места в середине и нижней части таблицы. Увереннее других прошел дистанцию гроссмейстер В. В. Цешковский, который и занял 1-е место.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Норму гроссмейстера выполнил венгр Й. Пинтер, норму международного мастера — А. В. Вайсер.

Партии турнира представлены в базах лишь частично.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный информатор. Т. 32. — Белград, 1982. — С. 312.

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1981 год в шахматах
Август 1981 года
Сентябрь 1981 года
Спорт в России в 1981 году
1980-е годы в Краснодарском крае